Il singolare del torneo di tennis Sylt Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Salvador Navarro che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 6-3, 7-68.

Teste di serie 

 Markus Hantschk (primo turno)
 Marc López (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (finale)
 Martin Verkerk (quarti di finale)

 Jean-René Lisnard (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro (primo turno)
 Andy Fahlke (primo turno)
 Björn Rehnquist (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sylt Challenger 2001